Поттендорф () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Баден.  Население составляет 6064 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 39,81 км². Официальный код  —  30626.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Томас Заббата-Фальтайнер (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 29 мест.

 СДПА занимает 15 мест.
 АНП занимает 14 мест.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии